Martin Stettler, né le  à Berthoud, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 17 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2002-2003 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || HC Viège  || LNB
|| 31 || 1 || 3 || 4 || 33 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 44 || 1 || 4 || 5 || 30 || 8 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
| 2004-2005 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 44 || 1 || 2 || 3 || 42 || 6 || 0 || 2 || 2 || 8 
|-
| 2005-2006 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 39 || 2 || 6 || 8 || 56 || 6 || 1 || 1 || 2 || 10 
|-
| 2006-2007 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 44 || 8 || 8 || 16 || 62 || 6 || 1 || 1 || 2 || 10 
|-
| 2007-2008 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 50 || 2 || 10 || 12 || 44 || 7 || 3 || 2 || 5 || 6 
|-
| 2008-2009 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 48 || 4 || 9 || 13 || 42 || || || || ||  
|-
| 2009-2010 || CP Berne  || LNA
|| 40 || 1 || 1 || 2 || 22 || 9 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2010-2011 || CP Berne  || LNA
|| 38 || 0 || 1 || 1 || 16 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 47 || 1 || 7 || 8 || 22 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4 
|-
| 2012-2013 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 31 || 0 || 3 || 3 || 16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2012-2013 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB
|| 12 || 0 || 6 || 6 || 24 || || || || ||   
|-
| 2013-2014 || SC Langnau Tigers  || LNB || 44 || 2 || 12 || 14 || 42 || 16 || 2 || 6 || 8 || 12
|-
| 2014-2015 || SC Langnau Tigers  || LNB || 42 || 4 || 16 || 20 || 38 || 14 || 2 || 5 || 7 || 12 	
|-
|2015-2016||SC Langnau Tigers  || LNA || 21 || 1 || 6 || 7 || 6 || 7 || 1 || 0 || 1 || 4 
|-
|2016-2017||SC Langnau Tigers  || LNA || 29 || 2|| 3|| 5||33 || -|| -|| -|| -||-
|-
| 2017-2018||SC Langnau Tigers  || LNA || 0 || 0|| 0|| 0||0 || -|| -|| -|| -||-

Références 

Naissance en janvier 1984
Naissance à Berthoud
Sportif bernois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Viège
Joueur du CP Berne
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Défenseur de hockey sur glace